Кубок європейських чемпіонів 1978—1979 — 24-й сезон Кубка європейських чемпіонів УЄФА, головного європейського клубного турніру.

Попередній раунд 

|}

Перший раунд 

|}

Другий раунд 

|}

Чвертьфінали 

|}

Півфінали 

|}

Фінал

Джерела 
 www.rsssf.com

Посилання 
 огляд турніру  
 КЄЧ 1978-1979 на офіційному сайті УЄФА  

Сезони Кубка європейських чемпіонів
1978 у футболі
1979 у футболі
1978 у Європі
1979 у Європі